Куракино — деревня в Кирилловском районе Вологодской области.

Входит в состав Ферапонтовского сельского поселения, с точки зрения административно-территориального деления — в Ферапонтовский сельсовет.

Расстояние по автодороге до районного центра Кириллова — 30 км, до центра муниципального образования Ферапонтово — 9 км. Ближайшие населённые пункты — Верхняя Гора, Филимоново, Ивановское.

По переписи 2002 года население — 16 человек.
По переписи 2010 года население — 14 человек..

Примечания

Ссылки 
  в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Кирилловского района